Leef (Han van Eijk), een lied van Han van Eijk uit 1999
 Leef (Mozaïek), een single van Mozaïek en Walter Grootaers uit 2000
 Leef (Samantha Steenwijk), een single van Samantha Steenwijk uit 2012
 Leef!, een Nederlandse film uit 2005
 Leef (album), een album van Jan Smit uit 2010
 Leef (Begijnendijk), een Belgische lokale politieke partij in Begijnendijk
 Leef (André Hazes jr.), een nummer uit 2015
 LEEF (miniserie), een Vlaamse serie uit 2021